O ATRAP é um grupo de trabalho do CERN que surgiu do grupo formado para o experimento TRAP, cujo objetivo é produzir antiátomos frios (de baixa energia) e estudá-los com espectroscopia a laser e verificar suas propriedades.

São pioneiros na produção do antipróton frio, do pósitron frio, e também foram os primeiros a fazerem os ingredientes do antiátomo interagirem. Os colaboradores deste grupo reúne pesquisadores de diversas instituições como Universidade de Harvard, Universidade de Bonn, do Instituto Max Planck, Universidade de Amsterdã, Universidade York, Universidade Nacional de Seul e NIST.

Ligações externas 
 

Antimatéria
Física de partículas
Espectroscopia
Experiências no CERN